La palabra mutación puede referirse a:

Biología 

 Mutación;
 Mutación genética;
 Mutación somática;
 Mutación con cambio;
 Mutación generadora de síndrome.

Adolescencia 

 Mutación (voz).

Informática 
 Mutación (virus informáticos), la capacidad de un virus informático de cambiar parte de su código para no ser detectado.
 Mutación en la computación evolutiva.

Literatura 

 Mutaciones.